Такмичења у  трци на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 12. и 13. августa на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовала је 35 такмичарка из 23 земље.

  Аргентина (1) 
  Аустралија (1) 
  Барбадоса (1) 
  Бугарска (1) 
  Грчка (1) 
  Данска (1)
  Западна Немачка (3) 
  Источна Немачка (3) 
  Јапан (1) 
  Канада (3) 
  Кина (1) 
  Кинески Тајпеј (1)
  Мађарска (1)
  Мароко (1)
  Норвешка (1)
  Румунија (1) 
  САД (3)
  Совјетски Савез (2) 
  Уганда (1)
  Уједињено Краљевство (3) 
  Финска (1)
  Холандија (2)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Рекорди закључно са 6. августом 1983.

Напомена:У финалној трци било је бољих резултати, али нису могли бити шризнати као рекорди, због јаког ветра +2,4 м/с.

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбржих светских атлетичарки на 100 метара са препонама пре почетка светског првенства (11. августа 1983) заузимало је следећи пласман. Преузето 8.11.2020.</ref>

Четвртфинале 
Такмичења  у четвртфинал одржана су 12. августа, а 32 такмичарки подељене су у 4 групе. Прве 4 из сваке групе пласирале су се у полуфинале.

Финале 
Финјале је одржано 13. августа.,. Због јаког ветра јачине +2,4 постигнути резултати нису признати за рекорде.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 100 м препоне за жене на сајту todor66.com/

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном